„Esmeralda” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Armada de Chile:
 „Esmeralda” – korweta z lat 50. XIX wieku, zatopiona w 1879 roku w wojnie o Pacyfik
 „Esmeralda” – krążownik pancernopokładowy z lat 80. XIX wieku, w służbie w latach 1884–1894, sprzedany do Japonii, gdzie służył pod nazwą „Idzumi” do 1912 roku
 „Esmeralda” – krążownik pancerny z końca XIX wieku, w służbie w latach 1896–1929
 „Esmeralda” – fregata brytyjskiego typu River z okresu II wojny światowej, w służbie w latach 1946–1968 (ex HMCS „Glace Bay”)
 „Esmeralda” – żaglowiec szkolny z lat 50. XX wieku, w służbie od 1954 roku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Nazwy chilijskich okrętów